SMP/e (System Modification Program/Extended) — базовый элемент операционной системы Z/OS, предназначенный для установки и обновления программных продуктов z/OS, а также инвентаризации установленного программного обеспечения системы.

SMP/e может быть запущен с помощью пакетного задания либо панели ISPF.

Источники устанавливаемых SMP/e программ или обновлений должны быть представлены в виде SYSMOD (system modification)

SYSMOD 
SYSMOD — комбинация элементов устанавливаемого программного продукта и управляющей информации.

Состав SysMod :
 Операторы управления модификацией (Modification control statements (MCS)), которые задают
 Сам элемент
 Отношение SYSMOD к другим SYSMOD
 Собственно обновления (текста модуля, макро или другого элемента)

Существует 4 типа SYSMOD:
 Функциональный
 PTF
 APAR
 Пользовательский

Функциональный SYSMOD 
Функциональные SYSMODы представляют собой новый продукт, либо новую версию или релиз продукта, либо же обновление существующих функций существующего продукта системы.

Функция — это поименованная коллекция элементов, обеспечивающая законченную функциональность. Программный продукт состоит из базовых и зависимых функций

Пример кода функционального SYSMOD:

 ++FUNCTION(FUN0001) /* SYSMOD type and identifier. */.
 ++VER(Z038) /* For MVS SREL */.
 ++MOD(MOD1) RELFILE(1) /* Introduce this module */
        DISTLIB(AOSFB) /* in this distribution library. */.
 ++MOD(MOD2) RELFILE(1) /* Introduce this module */
        DISTLIB(AOSFB) /* in this distribution library. */.
 ++MOD(MOD3) RELFILE(1) /* Introduce this module */
        DISTLIB(AOSFB) /* in this distribution library. */.
 ++MOD(MOD4) RELFILE(1) /* Introduce this module */
        DISTLIB(AOSFB) /* in this distribution library. */.

PTF 
PTF представляют собой обновления, предназначенные для решения возникших проблем.

APAR 
APAR представляют временное решение возникших у пользователя проблем.

Пользовательский SYSMOD 
Пользовательские SYSMODы составляются самими пользователями для изменения существующих функций системы, либо для добавления новых.

Наборы данных, используемые SMP/e 
SMP/e может устанавливать программные элементы в два вида библиотек
 Целевые библиотеки, содержащие исполняемый код, необходимый для запуска программ.
 Дистрибутивные библиотеки, содержащие резервную копию каждого элемента в системе.

Чтобы устанавливать элементы в эти библиотеки SMP использует следующие наборы данных.

SMPCSI 
SMPCSI(SMP Consolidated Software Inventory) представляет собой VSAM набор данных, используемый для контроля за процессом установки и записью результатов. Он может находиться как в одном наборе данных, так и в нескольких. В этом наборе данных SMP/e хранит информацию о системе. Он может быть разбит на несколько разделов, каждый из которых будет относиться к определённой зоне.

Существуют три типа зон:

 Глобальная зона, используемая для записи информации о SYSMODах, записываемых в набор данных SMPPTS. Также она содержит информацию, обеспечивающую SPM/e доступ к зонам других типов и информацию о системных утилитах, которые SMP/e использует для установки элементов. В системе может быть только одна глобальная зона. Также глобальная зона используется как указатель на целевую и дистрибутивную зону(даже если те находятся в другом наборе данных).
 Целевые зоны, используемые для записи информации о статусах и структуре целевых библиотек системы.
 Дистирутивная зона, используемая для записи информации о статусах и структуре дистибутивных библиотек системы.

Всего SMPSCI может содержать до 32766 зон.

Ссылки 
 Описание SMP/e на сайте IBM